Вепринцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Вепринцев, Борис Николаевич (1928—1990) — советский учёный, биофизик.
 Вепринцев, Игорь Петрович (1930—2021) — российский звукорежиссёр.
 Вепринцев, Сергей Игоревич — дирижёр хора, заслуженный артист России (2006).
 Вепринцева, Юлия Владимировна (род. 1978) — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представитель от правительства Тульской области (с 2014).